Osoby o tym nazwisku:
 Caterina Gabrielli – włoska śpiewaczka
 Domenico Gabrielli – włoski kompozytor barokowy
 Giulio Gabrielli – rzymskokatolicki duchowny
 Giulio Gabrielli – rzymskokatolicki duchowny
 Pietro Gabrielli – rzymskokatolicki duchowny